The Man Who Fell to Earth ist der Originaltitel folgender Werke:

 Der Mann, der vom Himmel fiel, britischer Film von Nicolas Roeg (1976)
 Der Mann, der auf die Erde fiel, US-amerikanischer Film von Bobby Roth (1987)
 The Man Who Fell to Earth (Fernsehserie), Science-Fiction-Serie (2022)